Operatie Herbstgewitter (I), Duitse operatie in oktober/november 1943 tegen Joegoslavische partizanen op Pelješac
 Operatie Herbstgewitter (II), Duitse operatie in december 1943 tegen Joegoslavische partizanen op Korčula
 Operatie Herbstgewitter (III), Duitse operatie in augustus 1944 tegen Joegoslavische partizanen in Bosnië
 Operatie Herbstgewitter (IV), Duitse terugtrekking in oktober 1944 van de Dalmatische kust naar het binnenland van Joegoslavië